Nom alternatiu de dos filòsofs nascuts a Tars, coneguts també com:
 Atenodor Cananita
 Atenodor Cordilió